Гола — багатозначне слово.
 Гола — громада в Хорватії;
 Гола (народ) — народ у Ліберії;
 Гола (мова) — мова Ліберії;
 Гола — село в Польщі.